Pasinetti può riferirsi a:
Antonio Pasinetti (1863-1940), pittore italiano
Francesco Pasinetti (1911-1949), regista, sceneggiatore, critico e storico del cinema, fotografo italiano
Pier Maria Pasinetti (1913-2006), giornalista, scrittore, sceneggiatore e docente universitario italiano, fratello di Francesco
Luigi Pasinetti (1930-2023), economista italiano
Francesca Pasinetti (1987), ginnasta italiana attiva dal 2001 al 2007
Il Premio Pasinetti istituito nel 1958 in memoria di Francesco Pasinetti e assegnato con regolarità dal 1980 nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia